У́лица Бре́дова (или улица Анатолия Бредова) — улица в различных населённых пунктах России, названная в честь Героя Советского Союза Анатолия Фёдоровича Бредова.

 Улица Бредова (Апатиты) — улица в городе Апатиты
 Улица Бредова-Звериная — улица в Великом Новгороде, ранее просто улица Бредова
 Улица Анатолия Бредова (Мурманск) — улица в Мурманске
 Улица Бредова (Росляково) — улица в Мурманске
 Улица Бредова (Мончегорск) — улица в Мончегорске
 Улица Бредова (Никель) — улица в пгт Никель Мурманской области